Émile Masson — pensador e escritor bretão (1869–1923)
Émile Masson (1888–1973) — ciclista belga
Émile Masson (1915–2011) — ciclista belga

Desambiguações de antropônimos